Жак Гандшин (также встречается написание Хандшин), при рождении Яков Яковлевич Гандшин (; 5 апреля 1886, Москва — 25 ноября 1955, Базель) — швейцарский и российский органист, музыковед и источниковед.

Биография 
Учился в Петропавловском мужском училище при лютеранской церкви свв. Петра и Павла в Москве. После обучения органному исполнительству в Мюнхене у Макса Регера, в Лейпциге у Карла Штраубе и в Париже у Шарля Мари Видора вернулся в Россию, с 1907 г. выступал с органными концертами, с 1909 г. преподавал в Петербургской консерватории (с 1915 — профессор), был органистом лютеранской церкви Святого Петра. Среди учеников Гандшина, в частности, были Николай Ванадзинь, Лев Аб, в органном классе Гандшина занимался и Сергей Прокофьев. По инициативе Гандшина к органной музыке обратились русские композиторы Александр Глазунов, Сергей Танеев, Сергей Ляпунов, Цезарь Кюи и др.; Гандшин включил их сочинения в издаваемую им в Париже антологию «Современные мастера органа» (; 1913—1914). Как утверждает В. Г. Карцовник, «ранние тексты Гандшина, в том числе его русская диссертация о музыкальной культуре XIV века, большей частью погибли, и на Западе ему пришлось начинать все с начала».

В 1920 г. уехал в Швейцарию, работал органистом в Санкт-Галлене, Цюрихе и Базеле. С 1930 — профессор истории музыки в Базельском университете. С 1936 — вице-президент Международного общества музыковедения.

Основные труды Гандшина посвящены истории средневековой музыки. Помимо этого он опубликовал монографии о М. П. Мусоргском (1924), К. Сен-Сансе (1930), И. Ф. Стравинском (1933), книгу «История музыки в кратком изложении» (; 1948) и теоретический труд «Качество звука: Введение в звуковую психологию» (; 1948).

В 2009 г. Швейцарское музыковедческое общество учредило Премию имени Гандшина для молодых исследователей.

Примечания

Литература 
 
 Jacques Handschin in Russland. Die neu aufgefundenen Texte. Kommentiert und ediert von Janna Kniazeva. Schwabe, Basel 2011, ISBN 978-3-7965-2659-6.

Ссылки 
 

Академические музыканты России
Академические музыканты Швейцарии